Со́сенка — топоним и фамилия:
 Сосенка, Ондржей (род. 1975) — чешский велогонщик.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Сосенка — деревня в Костеневичском сельсовете Вилейского района Минской области.
 Сосенка — деревня в Засульском сельсовете Столбцовского района Минской области.

Россия 
 Сосенка — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Сосенка — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Сосенка — деревня в Борском районе Самарской области.

Водные объекты 
Реки
 Сосенка (приток Десны) — в Москве.
 Сосенка (приток Мечи) — в Рязанской Московской областях.
 Сосенка (приток Хапиловки) — в Москве и Московской области.
 Сосенка (приток Шелони) — в Шимском районе Новгородской области.
Озёра
 Сосенка (озеро) — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Сосенки (значения)
 Сосна (значения)